Binbach ist ein geographischer Name:

 Binbach, alte Namensform von Bimbach (Großenlüder), Ortsteil der Gemeinde Großenlüder, Landkreis Fulda, Hessen

 Binbach (Mühlgraben), linker Zufluss des Mühlgrabens rechts der Traisen unterhalb von Traismauer, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Binbach (Siegbach), linker Zufluss des Siegbachs oder der Sieg (zur Aar) nach Übernthal, Gemeinde Siegbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Bimbach
 Binsbach